Џејми Мари и Бруно Соарес су освојили турнир. У финалу су савладали Данијела Нестора и Радека Штјепанека са 2:6, 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2016.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушки парови